Coniston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coniston, New South Wales, förort till Wollongong, 
 Coniston, Northern Territory – i Northern Territory, Australien

Storbritannien 

 Coniston, Cumbria, England, 
 Coniston (parish i Cumbria), England, 
 Coniston, East Riding of Yorkshire, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar